Старух — українське прізвище.

 Старух Антін (1856—1938) — селянин, громадсько-політичний діяч.
 Старух Михайло (1806—1876) — український селянин, громадсько-політичний діяч.
 Старух Олександр (1973) — український політик.
 Старух Тимотей (1860—1923) — український громадсько-політичний діяч.
 Старух Ярослав Тимотейович (1910—1947) — український політичний і військовий діяч, публіцист, державний секретар міністерства інформації й пропаганди Українського державного правління, член проводу ОУН та провідник Закерзонського краю.

Українські прізвища